Die Birinci Divizionu 2016/17 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten Fußball-Spielklasse Aserbaidschans. Sie begann am 7. September 2016 und endete am 27. April 2017.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Aufsteiger war Neuling Səbail FK als Zweitplatzierter.

Vereine

Abschlusstabelle 
Die letzten sieben Begegnungen von Rəvan Baku und Sərurspor (20. bis 26. Spieltag) wurden jeweils mit 0:3 gewertet. Das Spiel der beiden gegeneinander wurde mit einer 0:3-Niederlage für beide Teams gewertet. Deshalb beinhaltet die folgenden Tabelle insgesamt zwei Niederlagen mehr als Siege, sowie ein Gesamt-Torverhältnis von 650:656.

Weblinks 
 Birinci Divizion 2016/17 aus rsssf.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17